Казанци могу да буду:

 Казанци (Никшић), насеље у општини Никшић, Република Црна Гора
 Казанци (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ